Міста Кабо-Верде — список найбільших населених пунктів держави Кабо-Верде.

У містах живе 54 % (2003) населення республіки Кабо-Верде. Столиця Прая, розташована на острові Сантьягу, є найбільшим містом. На острові Сан-Вісенте розташоване місто Мінделу, на острові Сал — Санта-Марія. Інші населені пункти республіки мають населення менше 10 тисяч жителів.

Список міст

Джерела

Посилання 

 Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Verde
 World Gazetteer — дані про населення міст Кабо-Верде
 City Population — Населення міст Кабо-Верде

 
Кабо-Верде